PSL est un sigle qui désigne :
 le Polskie Stronnictwo Ludowe, parti politique polonais
 le Parti social-libéral, parti politique tunisien
 le Parti social-libéral, parti politique moldave
 le Parti social-libéral, parti politique brésilien
 le Parti socialiste de lutte, parti politique belge
 le Property Specification Language, langage informatique permettant de spécifier certaines propriétés du matériel
 le Parallel Strand Lumber, panneau dérivé du bois
 le produit sanguin labile, produit issu du sang humain destiné à l'usage thérapeutique
 la Premier Soccer League, championnat national de football en Afrique du Sud
 le Premier Squash League, compétition de squash par équipe de club en Angleterre
 la Paris-Saint-Lazare, gare parisienne
 l'université Paris Sciences et Lettres, un établissement public expérimental regroupant des établissements et institutions de recherche situés à Paris
 Le Pic Saint-Loup, petite montagne au nord de Montpellier
 Premier Samedi du Libre, des réunions organisées les premiers samedis du mois autour de l'informatique libre
 Process Specification Language, une ontologie pour décrire les processus industriels.

Les trois lettres PSL peuvent également être l'abréviation de la formule religieuse « paix sur lui » :
 une mention honorant les morts dans la religion juive
 une formule d'eulogie en islam

En mathématiques, si E est un espace vectoriel, PSL(E) désigne le groupe projectif spécial linéaire sur E.

Références